El Vuelo 411 de Olympic Airlines era un vuelo del Aeropuerto Internacional de Ellinikon con destino al Aeropuerto internacional John F. Kennedy y operado por Olympic Airlines utilizando un Boeing 747-284B que el 9 de agosto de 1978 estuvo a punto de estrellarse en el centro de Atenas.  A pesar de las maniobras, ninguno de los 418 pasajeros y la tripulación sufrió lesiones graves.

Boeing informó que hubo un "motor apagado" mientras despegaba.

Según la revisión del registrador de datos de vuelo, Boeing concluyó que nueve segundos después del despegue, la tripulación de vuelo había apagado las bombas de inyección de agua en respuesta a las advertencias, lo que redujo el empuje.  Apagar las bombas cuando el avión estaba en ascenso de despegue limitó la capacidad de ascenso del avión.  Boeing afirma que el empuje se incrementó manualmente después de 325 segundos y luego el avión ascendió normalmente.

El Capitán Sifis Migadis logró mantener la aeronave en el aire a una altitud extremadamente baja por debajo de la velocidad mínima.  Todas las simulaciones de Boeing del vuelo resultaron en accidentes.

Referencias 

Accidentes e incidentes aéreos causados por falla mecánica
Accidentes e incidentes aéreos en Grecia
Accidentes e incidentes aéreos de 1978
Grecia en 1978
Atenas